Eisenbeis ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Eisenbeis ist ein Übername zu mittelhochdeutsch īsenbīʒ („Eisenfresser“, „Gaukler“).

Namensträger 
 Friedrich Eisenbeis (1869–nach 1928), deutscher Politiker (DDP), MdL Bayern
 Manfred Eisenbeis (1936–2014), deutscher Gymnasiallehrer, Schulbuchautor

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname